Tent Obrenovac - serbski, żeński klub siatkarski z Obrenovac założony w 1981 roku.

Sukcesy 
Mistrzostwo Serbii:
  2020
  2021
  2010, 2014, 2017

Serbskie kluby siatkarskie
Kluby siatkarskie założone w 1981
Miasto Belgrad